

Miejscowość w Polace 
 Wg TERYT jest 1
 Narewka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Inne 
 Narewka - gmina wiejska
 Narewka - gromada
 Narewka - rzeka, lewy dopływ rzeki Narew
 Narewka – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Narew